Jaboatão pode referir-se a:

Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão (1695-1765)
Rio Jaboatão - rio do estado de Pernambuco.
Jaboatão dos Guararapes - município do estado de Pernambuco.
Jaboatão - bairro de Jaboatão dos Guararapes, antiga sede da cidade.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos